Резолю́т:
 Резолют — барк Королевского военно-морского флота Великобритании.
 Резолют — письменный стол, используемый президентами США.
 Резольют — эскимосский посёлок в Канаде, названный в честь барка «Резолют».